L'Attrape-nigaud (Catch 22), roman de Joseph Heller.
 L'Attrape-nigaud (Sucker Bait), nouvelle d’Isaac Asimov publiée dans La Voie martienne.
 N'Kii, l’attrape-nigauds, roman de Blaise Cendrars.